

Sens généraux 
 Les princes mongols portent le titre de khan.
 Un khan (ou kan) peut aussi désigner un caravansérail.
 Aga Khan est un titre héréditaire porté par les imams des ismaéliens Nizârites.
 Khan est la  de l'alphabet géorgien.
 Khan était un groupe de musique psychédélique formé de Dave Stewart et Steve Hillage actif en 1975.

Patronyme

Personnalités

A-B 
 A. J. Khan (1977-), actrice américaine ;
 A. R. Sahu Khan (1901-1979), homme politique fidjien ;
 Aamir Khan (1965-), acteur indien ;
 Abbas Khan (1954-2021), joueur de squash pakistanais ;
 Abdul Qadeer Khan (1936-2021), scientifique pakistanais considéré comme le père de la bombe atomique pakistanaise ;
 Abdul Rashid Khan (1908-2016), chanteur indien ;
 Abdur Rahman Khan (1840?-1901), souverain d'Afghanistan ;
 Adam Langley-Khan (1985-), pilote automobile ;
 Ahmed Mohammed Khan (1926-2017), footballeur indien ;
 Akram Khan (1974-), danseur et chorégraphe britannique originaire du Bangladesh ;
 Ali Akbar Khan (1922-2009), musicien indien ;
 Allahverdi Khan (1560?-1613), militaire iranien ;
 Altan Khan (1502-1582), le grand Khan mongol des toumètes ;
 Amanullâh Khan (1892-1960), souverain d'Afghanistan ;
  ;
 Amjad Ali Khan (1945-), musicien indien ;
 Amjad Khan (1940-1992), acteur indien ;
 Amjad Khan (1980-), joueur de squash pakistanais ;
 Arbaaz Khan (1967-), acteur indien ;
 Asim Khan (1996-); joueur pakistanais de squash ;
 Ashfaqulla Khan (1900-1927), combattant et militant indien pour l'indépendance indienne ;
 Ausma Zehanat Khan (19?-), femme de lettres canadienne, auteure de roman policier ;
 Awais Khan (1994-), un coureur cycliste pakistanais ;
 Azam Khan (1924-2020),  joueur de squash pakistanais ;
 Baibagas Khan (1585-1640), frère de Güshi Khan, Qoshots contrôlant le Kokonor et le Tibet ;
 Bars Bolud Khan (ou Bars Bolud Jinong) (1490-1531), gouvernant mongol ;
 Bismillah Khan (1916-2006), musicien indien ;

C-H 
 Carla Khan (1981-), joueuse de squash pakistanaise ;
 Chaka Khan (1953-), chanteuse américaine ;
 Dalaï Khan (16?-1700), souverain des Mongols-Qoshots ;
 Danish Atlas Khan (1994-), joueur de squash pakistanais ;
 Daulat Khan (1957-), joueur de squash pakistanais ;
 Djaghataï Khan (1183-1242), fils de Gengis Khan ;
 Dost Mohammed Khan (1793-1863), souverain d'Afghanistan ;
 Dost Mohammad Khan Baloch (1930-), dirigeant du Baloutchistan occidental ;
 Faheem Khan (1970-), joueur de squash hongkongais ;
 Farah Khan (1965-), chorégraphe et réalisatrice indienne ;
 Faraz Khan (1993-), joueur américain de squash ;
 Fardeen Khan (1974-), acteur indien ;
 Feroze Khan (1904-2005), joueur de hockey sur gazon ;
 Fida Mohammad Khan (1919-2007), économiste, avocat et homme politique pakistanais ;
 Gauri Khan (1970-), productrice de films indienne ;
 Gengis Khan (1155?-1227), empereur mongol ;
 Gulamo Khan (1952-1986), poète et journaliste mozambicain ;
 Güshi Khan (1582-1655), Khan des Mongols, Oïrats, Qoshots et Roi du Tibet ;
 Hashim Khan (1914-2014), joueur de squash pakistanais ;
 Hazrat Inayat Khan (1882–1927), musicien et mystique soufi ;
 Humayun Khan (1976-2004), officier de l'armée de terre des États-Unis ;

I-L 
 Imran Khan (1983-), acteur indien ;
 Imran Khan (1952-), joueur de cricket pakistanais, devenu premier ministre du Pakistan ;
 Imran Ahmad Khan (1973-), homme politique britannique ;
 Imrat Khan (1932-2018), musicien indien ;
 Irene Khan (1956-), secrétaire générale d'Amnesty International ;
 Irfan Khan (1967-2020), acteur indien ;
 Ismail Khan (19?-), chef militaire afghan ;
 Jahangir Khan (1963-), joueur de squash pakistanais ;
 Jansher Khan (1969-), joueur de squash pakistanais ;
 Jessa Khan (2001-), pratiquante de ju-jitsu americano-cambodgienne ;
 Kader Khan (1937-2018), scénariste, acteur et producteur indien ;
 Kamran Khan (1990-), joueur de squash malaisien, fils de Jansher Khan ;
 Khalil Ullah Khan (1934-2014), acteur bangladais ;
 Khan Abdul Ghaffar Khan (1890?-1988?), dirigeant politique et spirituel pachtoune ;
 Khurshed Alam Khan (1919-2013), politicien indien et haut dirigeant du Congrès national indien ;
 Kubilai Khan (1160?-1227), empereur mongol puis empereur de Chine ;
 Lal Khan (1956-20201), militant marxiste pakistanais ;
 Latasha Khan (1973-), joueuse de squash américaine ;
 Liaquat Ali Khan (1895-1951), homme politique pakistanais ;

M-R 
 Masud Khan (1924-1989), psychanalyste britannique ;
 Mehboob Khan (1907-1964), réalisateur, producteur, scénariste et acteur indien ;
 Mir Sultan Khan (1905-1966), joueur d'échecs indien ;
 Mirza Khan (1924-2022), athlète pakistanais ;
 Mohammad Ya'qub Khan (1849-1923), souverain d'Afghanistan ;
 Mohammed Khan (1927-1982), homme politique fidjien ;
 Mohammed Daoud Khan (1909-1978), président de la république afghane ;
 Mohsin Khan (1993-), coureur cycliste pakistanais ;
 Morshed Khan (1940-), homme d'affaires et homme politique bangladais ;
 Muhammad Sharif Khan (1939-), herpétologiste pakistanais ;
 Muhammad Yahya Khan (1917-1980), président de la république islamique du Pakistan ;
 Mohibullah "Mo" Khan (1937-1994), joueur de squash pakistanais ;
 Musharaff Moulamia Khan (1895-1967), chanteur indien ;
 Nafisa Khan (1988-2013), mieux connue sous le nom de Jiah Khan, actrice et mannequin britannique et indienne ;
 Nahnatchka Khan (1973-), scénariste et productrice de télévision américaine ;
 Najabat Ali Khan (1749-1770), nabab nazim du Bengale, du Bihar et de l'Orissa ;
 
 Noor Inayat Khan (1914-1944), un agent secret britannique ;
 Nouman Ali Khan (1978-), prédicateur pakistano-américain ;
 Nusrat Fateh Ali Khan (1948-1997), musicien pakistanais ;
 Parvati Khan (19?-), chanteuse indienne ;
 Polina Khan (1999-), taekwondoïste russe ;
 Rachel Khan (1976-), athlète, actrice et écrivaine française ;
 Rahimuddin Khan (1924-2022), général pakistanais ;
 Razak Khan (1951-2016), acteur indien ;
 Rehmat Khan (1953-), joueur de squash pakistanais ;
 Roshan Khan (1929-2006), joueur de squash pakistanais ;
 Roy Khan (1970-), chanteur norvégien ;

S-Z 
 Sadiq Khan (1970-), homme politique britannique ;
 Saif Ali Khan (1970-), acteur indien ;
 
 Salman Khan (1965-), acteur indien ;
 Saroj Khan (1949-2020), chorégraphe indien ;
 Sattar Khan (1868-1914), révolutionnaire iranien ;
 Shabana Khan (1968-), joueuse de squash américaine ;
 Shad Khan (1950-), homme d'affaires pakistano-américain ;
 Shahjahan Khan (1995-), joueur de squash pakistanais ;
 Shahrukh Khan (1965-), acteur indien ;
 Shamsul Islam Khan (1978-), joueur de squash pakistanais ;
 Shamus Khan (1978-), sociologue américain ;
 Shir Ali Khan (1823?-1879), souverain d'Afghanistan ;
 Soha Ali Khan (1978-), actrice indienne ;
 Sohail Khan (1970-), acteur indien ;
 Syed Ahmad Khan (1817-1898), réformateur musulman indien ;
 Témur Khan (1265-1307), souverain mongol descendant de Gengis Khan ;
 Tessa Khan (19?-), avocate spécialiste de l'environnement ;
 Torsam Khan (1952-1979), joueur de squash pakistanais ;
 Umar Hayat Khan (1964-), joueur de squash pakistanais ;
 Vaseem Khan (1973-), écrivain britannique, auteur de roman policier ;
 Vilayat Khan (1928-2004), virtuose du sitar indien ;
 Zarak Jahan Khan (1967-), joueur de squash pakistanais ;
 Zarine Khan (1987-), actrice indienne ;
 Zarina Khan (1954-), philosophe, actrice et réalisatrice russe, tunisienne, pakistanaise et française ;
 Zayed Khan (1980-), acteur indien ;
 Zubair Jahan Khan (1972-), joueur de squash pakistanais.

Personnages de fiction 
 Khan Noonien Singh, personnage de l'univers  Star Trek ayant un rôle principal dans les films Star Trek 2 : La Colère de Khan et Star Trek Into Darkness
 Shao Kahn, personnage du jeu vidéo Mortal Kombat
 Le Grand Khân, un des héros de la série de bande dessinée Donjon.

Toponyme 

 Dera Ghazi Khan, une ville pakistanaise, et capitale du district éponyme, dans la province du Pendjab ;
 le district de Dera Ghazi Khan, une subdivision administrative du sud de la province du Pendjab, au Pakistan.

Divers 
 Sher Khan est l'un des surnoms de Sher Shah Suri.
 En turc le Khan / Caravansérail et le Khan / Prince s'écrivent tous les deux Han (prononcé ḫan).